Greiffenberger steht für:

 Greiffenberger AG, ein deutsches Unternehmen
 Einwohner von Greiffenberg 
 Landvögte von Greiffenberg-Greiffenstein (Niederschlesien), Polen

Greiffenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Greiffenberger (* 1937), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Greiffenberger (1900–1991), deutscher SS-Sturmbannführer